Pszichológiai manipuláció (informatika) () informatikai rendszerek biztonsága ellen indított támadások.
 Lépésenkénti társadalomjavítás  () szociológiai elmélet amely szerint a társadalom fejlődése tervezhető.